Fazekas Zoltán (1916–?) labdarúgó (Diósgyőr)
 Fazekas Zoltán (1942–2016) villamosmérnök, politikus, országgyűlési képviselő (SZDSZ)
 Fazekas Zoltán (1967) vízilabdázó

 hasonló nevűek
 Bátki Fazekas Zoltán (1968) operaénekes (bariton), költő